Dongzhou Qundao kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 East Ninepin Island, ö, 
 Ninepin Group, öar, 

Robotskapade Hongkongförgreningar